Еле́на Петро́вна Мура́това (урождённая Довлатбе́кова; род. 23 февраля 1932, Тифлис, Грузинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России (2008).

Биография 
В 1957 году окончила ВГИК (руководитель курса —  Юлий Райзман).

С 1958 года состоит в труппе Театра-студии киноактёра.

Играла в спектаклях:
 «Безумный день, или женитьба Фигаро», реж. Евгений Радомысленский — Марселина
 «Королевство кривых зеркал», реж. Аулов В. С. — Бабушка

Бывшая жена Раднэра Муратова, в этом браке рожден сын Леонид.

Театр 
 «Гроза» — роли Катерины и Варвары
 «День отъезда, день приезда» — роль Людмилы Ивановны
 «Поэт Марина Цветаева»
 «Здесь, на синей земле…»
 «Затонувший остров»
 «Улица Мандельштама»

Фильмография 
  — Шарф любимой
  — По ту сторону — Лиза Воронцова
  — Рождённые жить — Люба
  — Ночь без милосердия — медсестра
  — Грешница
  — Время жить — сообщница Симбирцева  — На завтрашней улице — член бригады Прасковьи Григорьевны''
  — Чёрный бизнес — эпизод
  — Таинственный монах — эпизод
  — Золото — эпизод
  — Возле этих окон — эпизод
  — Ливень
  — Повесть о неизвестном актёре — эпизод
  — Подарок чёрного колдуна — эпизод
  — Время жить

Работы в телеспектаклях:

 «Моё преступление»
 «Восстановление Блендомежа»
 «Робеспьер»

Примечания

Ссылки 
 Елена Муратова на сайте Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова

Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Выпускники ВГИКа